Letzte Instanz steht für:
 eine Ebene in der Gerichtspraxis, das Höchstgericht
 eine deutsche Musikgruppe, siehe Letzte Instanz (Band)

Siehe auch:
 eine Berliner Gaststätte, siehe Zur letzten Instanz
 Die letzte Instanz, Begriffsklärung